

Geografia 
 Norrköping – città nell'Östergötland, Svezia centro-orientale
 Norrköping – comune nella contea di Östergötland, Svezia centro-orientale

Altro 
 HMS Norrköping – cacciatorpediniere di classe Göteborg della Marina svedese
 Idrottsföreningen Kamraterna Norrköping – società calcistica svedese
 Norrköping Dolphins – società cestistica svedese